

Sigle 
 Nederlands Architectuurinstituut – istituto olandese di architettura
 Norwegian Air International – compagnia aerea irlandese

Codici 
 NAI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Annai (Guyana)
 nai – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 delle lingue native nordamericane

Musica
 Nai – strumento musicale
 Nai – album di Anna Vissi del 1980